Mochowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Mochowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim